

Клубът

Треньорско ръководство 

<noinclude>

Екипировка

Разширен състав сезон 2014 – 15

Трансфери

Лига Европа 

Литекс започва участието си от първия предварителен кръг на Лига Европа. Първият мач на ловчанлии ще се играе на 3 юли в Орхей, а реваншът е на 10 юли в Ловеч.

Първи предварителен кръг 

* По предварителна програма двубоят в Ловеч е насрочен за 10 юли. Поради рекордни дъждове и градушка, които не позволяват теренът на Градския стадион да бъде подготвен навреме срещата е отложена с 24 часа. Провежда се на следващия ден на Национален стадион „Васил Левски“

Втори предварителен кръг 

<noinclude>

Купа на България

„А“ футболна група

Програма

Първи етап 

<noinclude>

<noinclude>

* Заб. В списъка с голмайсторите не е включен автогола на Кире Ристевски ()

Класиране Първи етап

Втори етап

Първа шестица 

<noinclude>

<noinclude>

Класиране

Контроли 

<noinclude>

<noinclude>

Лятна подготовка 
Лятната подготовка на отбора започва на 6 юни 2014 г. и ще се проведе изцяло в България. Тимът ще изиграе 3 контроли.

<noinclude>

<noinclude>

Зимна подготовка 
Зимната подготовка на отбора започва на 11 януари 2015 г. и ще се проведе на 3 етапа. Отборът ще изиграе 8 контроли. Първите дни тимът тренира на своята клубна база в Ловеч.
 Първи лагер в Ловеч, България от 11 до 20 януари.
 Втори лагер в Пловдив, България от 21 до 30 януари.
 Трети лагер в Турция от 4 до 18 февруари.

<noinclude>

<noinclude>

Бележки 

Литекс (Ловеч) през сезоните
Литекс